A Brit Királyi Haditengerészet hét hajója viselte a HMS Achilles nevet. Nevüket a görög hősről Akhilleuszról kapták. További négy hajó pedig a HMS Achille nevet viselte, melyek a franciáktól zsákmányolt hajók voltak, erre utal az Achille név is, mely az Akhilleusz név francia változata.

 Az első Achilles egy 8 ágyús szkúner volt, melyet 1747-ben vásárolt a brit haditengerészet. A hajó az osztrák örökösödési háborúban is részt vett. 1748-ban a hajót elfoglalták a spanyolok.
 A második Achilles egy 60 ágyús hajó volt, melyet 1757-ben bocsátottak vízre, majd 1784-ben eladtak.
 A harmadik Achilles, egy 1863-ban vízrebocsátott fregatt volt. A 9820 tonna vízkiszorítású hajón 20 ágyú volt.
 A negyedik Achilles egy Warrior osztályú páncélos cirkáló volt, melyet 1905-ben bocsátottak vízre. A hajó harcolt az első világháborúban, majd 1921-ben eladták.
 Az ötödik és egyben leghíresebb Achilles, egy 1932-ben vízrebocsátott Leander osztályú könnyűcirkáló volt. A hajó 1939-ben, a La Plata-i csatában szerzett magának hírnevet. Később a hajó az Új-zélandi Királyi Haditengerészethez került. A második világháború után a hajó visszakerült a brit haditengerészethez, ahol HMS Delhi néven ismét hadrendbe állították. 1948-ban a hajót eladták az Indiai Haditengerészetnek, ahol az INS Delhi nevet kapta. A hajót 1978-ban szétbontották. 
 A hatodik Achilles, egy 1968-ban vízrebocsátott Leander osztályú fregatt volt. A hajót 1990-ben eladták a Chilei Haditengerészetnek, ahol átkeresztelték Ministro Zentenora.

Források
 Colledge, J.J. and Warlow, B. (2006) Ships of the Royal Navy : the complete record of all fighting ships of the Royal Navy, Rev. ed., London : Chatham,